Карл Мокосак (,  22 вересня 1962, Форт-Саскачеван) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1979 року в ЗХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 10 років, захищав кольори команд «Калгарі Флеймс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Філадельфія Флаєрс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 84 матчі в НХЛ, включаючи 1 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ
Уродженці Форт-Саскачевану